

Cinema e televisione 
 The Secret Garden – film del 1919 diretto da Gustav von Seyffertitz
 Il giardino segreto (The Secret Garden) – film del 1949 diretto da Fred M. Wilcox
 The Secret Garden – film del 1987 diretto da Alan Gint
 Il giardino segreto (The Secret Garden) – film del 1993 diretto da Agnieszka Holland
 Secret Garden – serial televisivo sudcoreano del 2010
 Il giardino segreto (The Secret Garden) – film del 2020 diretto da Marc Munden

Letteratura 
 Il giardino segreto (The Secret Garden) – romanzo di Frances Hodgson Burnett del 1909
 Il giardino segreto (The Secret Garden) – racconto di Gilbert Keith Chesterton, contenuto ne L'innocenza di padre Brown

Musica 
 Secret Garden – gruppo musicale
 Secret Garden – singolo dei T'Pau del 1988, dall'album Rage
 Secret Garden – singolo di Bruce Springsteen del 1995, dall'album Greatest Hits
 Secret Garden – singolo di Gackt del 2000
 Secret Garden – EP delle Apink del 2013
 Secret Garden – album degli Angra del 2014

Teatro 
 The Secret Garden – musical di Marsha Norman e Lucy Simon

Sport 
 Genting Snow Park o Genting Secret Garden – stazione sciistica situata nel distretto di Chongli della città-prefettura di Zhangjiakou, in Cina.

Pagine correlate 
 Il giardino segreto